Petxina (arquitectura)
 Petxina o Bajjana, República mercantil del 
 Petxina, closca dels mol·luscs bivalves; vegeu Conquilla
 Petxina o cloïssa, espècie de mol·lusc bivalve 
 Petxina de pelegrí, mol·lusc lamel·libranqui de l'ordre dels filibranquis i de la família dels pectínids